François David peut se référer à :

 François David (né en 1941), haut fonctionnaire, administrateur français d'entreprises et auteur ;
 François David (né en 1950), écrivain français pour la jeunesse ;
 François David (né en 1955), physicien français.